Суперлига Греции 2004/2005 — 46-й чемпионат Греции по футболу. Начался 18 сентября 2004 года и завершился 23 мая 2005 года. Футбольный клуб «Панатинаикос» не смог защитить прошлогодний титул, чемпионом в 33-й раз стал«Олимпиакос».

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.superleaguegreece.net

Лучшие бомбардиры 
18 голов
  Теофанис Гекас (Калитея/Панатинаикос)

16 голов
  Лусиано де Соуза (Ксанти)

15 голов
  Михалис Константину (Панатинаикос)

14 голов
  Гиоргос Баркоглу (Эгалео)
  Димитрис Салпингидис (ПАОК)

13 голов
  Никос Махлас (ОФИ)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбол в Европе в 2004 году
Футбол в Европе в 2005 году
Спорт в Греции в 2004 году
Спорт в Греции в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005